Brooks steht für:
 Brooks (Familienname), Familienname
 Brooks (DJ), niederländischer DJ und Musikproduzent
 (2773) Brooks, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 C/1911 O1 (Brooks), langperiodischer Komet

Orte in Kanada:
 Brooks (Alberta)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brooks (Alabama)
 Brooks (Arkansas)
 Brooks (Georgia)
 Brooks (Illinois)
 Brooks (Indiana)
 Brooks (Iowa)
 Brooks (Kalifornien)
 Brooks (Kansas)
 Brooks (Kentucky)
 Brooks (Louisiana)
 Brooks (Maine)
 Brooks (Massachusetts)
 Brooks (Minnesota)
 Brooks (Mississippi)
 Brooks (Montana)
 Brooks (Oregon)
 Brooks (West Virginia)
 Brooks (Wisconsin)
 Brooks Acres (Alabama)
 Brooks Crossroads (Alabama)
 Brooks Grove (New York)
 Brooks Junction (Missouri)
 Brooks Mill (Kalifornien)
 Brooks Mill (Pennsylvania)
 Brooks Place (Massachusetts)
 Brooks Village (Massachusetts)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brooks and Hewitt Halls, in New York, New York, ID-Nr. 03001151
 Brooks and Moore Bank Building, in Traer, Iowa, ID-Nr. 74000813
 Brooks Arcade, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 82004133
 Brooks Brothers Home, in Sioux Falls, South Dakota, ID-Nr. 96001225
 Brooks Building, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 82005020
 Brooks Camp Boat House, in King Salmon, Alaska, ID-Nr. 10000071
 Brooks Catsup Bottle Water Tower, in Collinsville, Illinois, ID-Nr. 02000847
 Brooks County Jail, in Quitman, Georgia, ID-Nr. 82002387
 Brooks Farm, in Troy, Michigan, ID-Nr. 72001594
 Brooks Hotel, in Corvallis, Montana, ID-Nr. 80002430
 Brooks Lake Lodge, in Dubois, Wyoming, ID-Nr. 82004333
 Brooks Mansion, in Washington, DC, ID-Nr. 75002045
 Brooks River Archeological District, in Naknek, Alaska, ID-Nr. 78000342
 Brooks River Historic Ranger Station, in King Salmon, Alaska, ID-Nr. 10000072
 Brooks Round Barn, in Charles City, Iowa, ID-Nr. 86001429
 Brooks-Brown House, in Dickinson, Virginia, ID-Nr. 89001930

Unternehmen:
 Brooks Automation, US-amerikanischer Gerätehersteller
 Brooks England, englische Fahrradsattelmanufaktur
 Brooks Motor, britischer Hersteller von Automobilen
 Brooks Sports, US-amerikanischer Sportartikelhersteller
 Brooks Steam Motors, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Brooks & Woollan, britischer Automobilhersteller
 Brooks Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Brooks-Ostruk Company, ehemaliges US-amerikanisches Karosseriebauunternehmen

Siehe auch:
 Brooks Tillotson
 Brooks County
 Brooks County Courthouse
 Brooks-Nunatak
 Brooks Point
 Kap Brooks
 Brookes
 Broeckx
 Brux
 Brook
 Islotes Brooks
 Lake Brooks